Mistrzostwa NACAC w Biegach Przełajowych 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 6 marca w Mount Irvine w Trynidadzie i Tobago.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki zawodów w bazie tilastopaja.org

2010 w lekkoatletyce
Przełaje 2010
Lekkoatletyka na Trynidadzie i Tobago
2010 w Ameryce Południowej
Trynidad i Tobago w XXI wieku